Battaglia di Ponts-de-Cé – battaglia del 1620 Luigi XIII di Francia e Maria de' Medici
 Battaglia di Ponts-de-Cé – battaglia del 1793 facente parte della prima guerra di Vandea